Le comté d'Asti désigne à la fois un comté médiéval fondé par Charlemagne, le comté d'Asti (776-1095) et un comté moderne dépendant des Etats de Savoie, le Comté d'Asti (1531-1861).
Homonymie